Manuel Delgado puede referirse a:
 Manuel Delgado (militar) (1790-1857), militar argentino;
 Manuel Delgado Zuleta (1842-1915), militar y político español;
 Manuel Delgado Barreto (1879-1936), periodista español;
 Manuel Delgado Muñoz (?-1959), criminal español;
 Manuel Delgado Villegas "el arropiero" (1943-1998), asesino en serie español;
 Manuel Delgado de Andrés (1965-), ciclista español;
 Manuel Delgado Ruiz (1956-), antropólogo español.
 Manuel Delgado Prieto (Delprieto), (1982-), escritor y novelista español;